Capelle aan den IJssel, een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Capelsebrug, een metrostation in Capelle aan den IJssel
Capelle Centrum (metrostation), een metrostation in Capelle aan den IJssel
vv Capelle, een voetbalvereniging uit Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)
Capelle (Noord-Brabant), voluit s Grevelduin-Capelle'', een dorp in de gemeente Waalwijk 
Sprang-Capelle, een voormalige gemeente in de gemeente Waalwijk (Noord-Brabant)
SV Capelle, een voetbalvereniging uit Capelle (Noord-Brabant)
Capelle (Zeeland), voormalig gehucht op Schouwen-Duiveland
Capelle (volleybalclub), een volleybalclub uit Capelle aan den IJssel
Capelle (Duitsland), een dorp in de gemeente Nordkirchen in het Münsterland

Capelle (Frankrijk), Noorderdepartement
ook:
Capelle-Fermont, Pas-de-Calais
Capelle-les-Grands, Eure
Capelle-lès-Hesdin, Pas-de-Calais
Capelle-sur-la-Lys, Pas-de-Calais

Diane-Capelle, Moselle
Florentin-la-Capelle, Aveyron
Frévin-Capelle, Pas-de-Calais
Saint-Omer-Capelle, Pas-de-Calais
Tilly-Capelle, Pas-de-CalaisCapelle''' is ook de naam van verschillende personen:
Capelle (geslacht), Belgisch adellijk geslacht
Van der Capellen is de naam van een oud adellijk, Gelders geslacht
Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Nederlands politicus
Douwe Capelle, een Nederlandse collaborateur in de Tweede Wereldoorlog
Ludovic Capelle, een Belgische wielrenner
Heleentje van Cappelle, Nederlands zangeres
Jan van de Cappelle, een Nederlands zeeschilder uit de 17e eeuw

Zie ook 
Cappelle (doorverwijspagina)
Chapelle (doorverwijspagina)
Kapelle (doorverwijspagina)
Kapellen (doorverwijspagina)
Capellen (plaats), een plaats in Luxemburg